1000 Years oder 1,000 Years steht für:
 1000 Years (Pantheist-Demo), Demoalbum (2001) von Pantheist
 1000 Years, Single (2003) von Arthur Baker
 1000 Years, Single (2005) von Jupiter Ace (DJ)
 1000 Years, Single (2010) von The Coral
 1,000 Years, Album (2010) von The Corin Tucker Band

A Thousand Years steht für:
 A Thousand Years, Lied (1988) auf The Seventh One von Toto (Band)
 A Thousand Years, Lied (1999) auf Brand New Day von Sting
 A Thousand Years, Single (2011) von Tom Dice
 A Thousand Years, Single (2011) von Christina Perri
 A Thousand Years, Pt. 2, Single (2012) von Christina Perri

Siehe auch:
 A Thousand Years of Good Prayers
 Millennium
 Jahrtausend
 100 Jahre
 100 Years
 Zehntausend Jahre